Toponímia:
 Howard (Dakota del Sud)
 Howard (Kansas)
 Howard (Pennsilvània)
 Howard (Wisconsin)
 Howard City (Nebraska)
 Howard Lake, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Port Howard, població de l'illa Gran Malvina, a l'arxipèlag de les Malvines 
 Biografies:
 Cognom:
 Albert Howard (1873-1947), botànic anglès i agrònom fundador de l'agricultura ecològica 
 Caterina Howard, reina consort d'Anglaterra cinquena esposa d'Enric VIII d'Anglaterra 
 Dominic Howard (Stockport, Gran Manchester, 1977), bateria i percussionista de la banda britànica Muse 
 Dwight Howard (1985, Atlanta, Geòrgia), jugador de bàsquet estatunidenc 
 Ebenezer Howard (Londres, 1850 - 1928), músic i urbanista 
 Isabel Howard, filla de Thomas Howard, esposa de Tomàs Bolena i mare de Maria, Jordi i Anna Bolena
 James Newton Howard (1951, Los Angeles, Califòrnia), compositor de cinema estatunidenc 
 John Howard, diversos personatges 
 Leigh Howard (Geelong, Victòria, 1989), ciclista australià 
 Leslie Howard (1893, Londres - 1943, Golf de Biscaia), actor de teatre i cinema anglès 
 Robert Ervin Howard (Peaster, Texas, 1906 - Cross Plains, Texas, 1936), novel·lista estatunidenc 
 Ron Howard (1954), actor, director i productor estatunidenc 
 Terrence Howard (1969, Xicago, Illinois), actor, cantant i productor estatunidenc
 Tim Howard (North Brunswick Township, Nova Jersey, 1979), futbolista estatunidenc
 Prenom:
 Howard Benson (Havertown, Pennsilvània, 1956), productor musical 
 Howard Carter (Kensington, Londres, 1874 - 1939), arqueòleg i egiptòleg anglès 
 Howard Dean (East Hampton, Nova York, 1948), governador de Vermont (1991-2003) i aspirant demòcrata a la Casa Blanca el 2004
 Howard Gardner (Scranton, Pennsilvània, 1943), psicòleg americà 
 Howard Hanson (Wahoo (Nebraska), 1896 - Rochester, Nova York, 1981), compositor nord-americà 
 Howard Hawks (Goshen, Indiana, 1896 - Palm Springs, Califòrnia, 1977) director, guionista i productor de cinema estatunidenc 
 Howard Hughes (1905, Humble, Texas – 1976, Houston), magnat, aviador i enginyer estatunidenc
 Howard Keel (Gillespie, 1919 – Palm Desert, 2004), actor i cantant 
 Howard Martin Temin (Filadèlfia, 1934 - Madison 1994), biòleg i professor universitari nord-americà 
 Howard Phillips Lovecraft, escriptor estatunidenc de relats d'horror, fantasia i ciència-ficció 
 Howard Staunton (1810 – 1874), jugador d'escacs anglès 
 Howard Shore (Toronto, 1946), compositor de cinema canadenc 
 Howard Talbot (Yonkers, Nova York, 1865 - Reigate, Regne Unit, 1928) compositor estatunidenc
 Howard Webb (Rotherham, South Yorkshire, 1971), àrbitre de futbol anglès 
 Howard Walter Florey (Adelaide, 1898 - Oxford, 1968), farmacòleg, patòleg i professor universitari australià 
 Howard Zinn (1922 - 2010), historiador, politòleg i anarquista estatunidenc 
 Howard Robert Horvitz (Chicago, 1947) biòleg i professor universitari nord-americà 
 Bradley Howard Friedel (1971, Lakewood, Ohio), futbolista internacional estatunidenc 
 Charles Howard-Bury (1881 - 1963), oficial de l'exèrcit irlandès britànic, explorador, botànic i polític
 Edwin Howard Armstrong (Nova York, 1890 - 1954), enginyer elèctric i inventor nord-americà 
 James Howard Gibson (1976), lluitador nord-americà 
 Merton Howard Miller (Boston, 1923 - Chicago, 2000) economista i professor universitari nord-americà
 Robert Howard Grubbs (Calvert City, 1942), professor universitari nord-americà guardonat 
 William Howard Stein (Nova York, 1911 - 1980), químic, bioquímic i professor universitari nord-americà 
 William Howard Taft (1857 - 1930), vint-i-setè president dels Estats Units (1909-13)
 William Howard White (San Antonio, Texas, 1954), alcalde de Houston